Owain – variante gallese dei nomi propri di persona Eugenio e Owen
 Owain Finddu – leggendario sovrano gallese del IV secolo
 Owain Ddantgwyn – sovrano del Rhos del V secolo
 Owain mab Urien – sovrano del Rheged del VI secolo
 Owain ap Maredudd – sovrano del Dyfed del IX secolo
 Owain Gwynedd – sovrano del Gwynedd del XI secolo
 Owain Glyndŵr – sovrano del Powys del XIV secolo
 Owain ap Tomas ap Rhodri – soldato gallese del XIV secolo
 Gutun Owain – poeta gallese
 Owain Owain – scrittore gallese

Pagine correlate 
 Owen
 Ywain